Joaquín Partagás Jaquet (Barcelona, 15 de setembre de 1848-Ibídem, 28 de desembre 1931), conegut amb l'àlies del rei de la màgia, va ser un mag català del  i començaments del XX, un dels pioners de la màgia moderna a Espanya i a Argentina, investigador i escriptor sobre aquest art. L'any 1881 va obrir a Barcelona la primera tenda de màgia del país (El Rei de la Màgia), al carrer Princesa, que encara segueix oberta i al mateix carrer en què va néixer, encara que amb un altre número.

Era cosí de Joan Giné i Partagàs i Prudenci Sereñana i Partagás.

Biografia 
Amb tan sols 14 anys, Joaquim Partagás va començar a treballar com a empleat d'una drogueria de Barcelona, escrivint sobre els coneixements que va anar adquirint de les drogues i dolços que allí venia.

L'any 1868 va emigrar amb el seu germà Urbà a Argentina, on va treballar en una llibreria i es creu que va tenir la seva primera oportunitat d'interessar-se i llegir sobre màgia. També sembla que va ser important en la seva formació sobre aquest tema en Fructuós Canonge i Francesch, famós mag espanyol del  i que casualment va actuar l'any 1874 a Buenos Aires.Just un any després, el 1875, ell i el seu germà van tornar a Espanya. Joaquim es va dedicar a aprofundir al món de la màgia, i un any més tard va tornar a Argentina, convertit en mag professional.

L'any 1877 ja estava de gira per Argentina, Uruguai i Brasil, apareixent en la premsa com ‘’el Taumaturgo Catalàn'’ i obtenint un gran èxit.

1878 va tornar definitivament a Barcelona i va estar de gira per diversos llocs d'Europa, acabant per establir-se a la seva ciutat natal, va debutar al Teatre Romea l'any 1879. Va inaugurar, amb el seu nom artístic, la més important tenda de màgia d'Espanya (El rei de la màgia), en la carrer Princesa, que segueix oberta i ha estat una gran referència per a tots els mags espanyols. Després de la seva mort, han regentat la botiga Carles Bucheli i Sabater (del 1932 al 1981), la seva neboda Joana Grau i Bucheli i el mag holandès Flip (del 1981 al 1984) i, del 1984 ençà, Josep Maria Martínez Agustí i Rosa Maria Llop Navarro, del grup La Capsa Màgica.

El Saló Màgic 
A París va conèixer el teatre de Robert Houdin, que va prendre com a model per obrir el 1894 el seu Saló Màgic a la Rambla del centre, número 30 de Barcelona, únic a Espanya. En el Saló Màgic, a més dels seus espectacles de màgia, des de 1897 es feien projeccions de cinema, sent un dels locals pioners de l'ús del cinematògraf a Espanya.

Llibres 
 El prestigitador Optimus o Màgia Espectral Imp. Librería Española de Antonio López, Barcelona (1900)

Referències 

Il·lusionistes catalans
Morts a Barcelona
Artistes barcelonins contemporanis